Anatole Dussaut (1857-1906), médecin et joueur de dames français ;
 Robert Dussaut (1896-1969), compositeur français, fils du précédent ;
 Thérèse Dussaut (1939-), pianiste française, fille du précédent ;
 Bernard Dussaut (1941-), homme politique français ;
 Damien Dussaut (1994-), footballeur français.

Homonymie de patronyme